

Топоніми 

 Повіт Адзумі
 Повіт Кіта-Адзумі
 Поле Адзумі (Адзумі-но)
 Адзуміно

Персоналії 
 Адзумі Сіро — японський футболіст

Інше 
 Адзумі (фільм)
 Адзумі 2 (фільм)
 ГЕС-ГАЕС Адзумі

Японські імена